Национа́льный банк Респу́блики Казахста́н () — центральный банк Республики Казахстан.

История 

Национальный банк Казахстана был создан на базе Казахского республиканского банка Госбанка СССР (с 1990 года — Государственный банк Казахской ССР, с 1991 года — Национальный государственный банк Казахской ССР).
 В 25 октябре 1990 Верховным Советом Казахской ССР принята Декларация о государственном суверенитете республики.
 7 декабря 1990 Верховным Советом Республики Казахстан принят Закон «О банках и банковской деятельности в Казахской ССР»
 20 июня 1991 было принято постановление Верховного Совета Казахской ССР «Об Уставе Национального Государственного банка Казахской ССР». В соответствии с Постановлением Национальный Государственный банк перешёл в собственность республики и стал центральным банком.
 13 апреля 1993 в соответствии с Законом «О Национальном Банке Республики Казахстан», Национальный банк Казахской ССР переименован в Национальный Банк Республики Казахстан.
 30 марта 1995 — вышел новый Закон Республики Казахстан от 30 марта 1995 года № 2155 «О Национальном Банке Республики Казахстан»
 2 марта 2001 — вышел закон № 162-II, вносящий дополнения в Закон Республики Казахстан от 30 марта 1995 года № 2155

Структура управления 
Национальный банк подотчётен Президенту Республики Казахстан, но в пределах предоставленных ему законодательством полномочий независим в своей деятельности.

Национальный банк координирует свою деятельность с Правительством Республики Казахстан, учитывает в своей деятельности экономическую политику Правительства и содействует её реализации, если это не противоречит выполнению его основных функций и осуществлению денежно-кредитной политики.

Высшим органом управления Национального банка является Правление, а органом оперативного управления — Совет директоров. Правление состоит из 9 человек. В состав Правления входят Председатель Национального банка и четыре должностных лица Национального банка (заместители Председателя), один представитель от Президента Республики Казахстан, два представителя от Правительства Республики Казахстан и председатель Комитета по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального банка.

В структуру Национального банка Казахстана входят:
 центральный аппарат, состоящий из 11 департаментов (один департамент в г. Астана), 10 самостоятельных управлений и 1 самостоятельного отдела
 16 территориальных филиалов и один филиал в городе Алма-Ата: Центр кассовых операций и хранения ценностей
 Представительство Национального банка в Российской Федерации
 организации Национального Банка Республики Казахстан:
 Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казахстанский центр межбанковских расчетов Национального банка Республики Казахстан»
 Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казахстанский монетный двор Национального банка Республики Казахстан»
 Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Банкнотная фабрика Национального банка Республики Казахстан»

Консультирование 
Финансово-холдинговая компания Rothschild & Co, управляемая семьей Ротшильдов и работающая на территории Казахстана с 2006 года, осуществляет консультирование Национального Банка Казахстана.

Функции 
Правовой статус и функции банка определены законами «О Национальном банке Республики Казахстан» и «О банках в Республике Казахстан». В соответствии с законом «О Национальном банке Республики Казахстан» установлена его подотчётность Президенту Республики Казахстан; там же указано что Национальный банк является:
 центральным банком республики и представляет собой верхний уровень банковской системы (ст. 1 закона);
 государственным органом, обеспечивающим разработку и проведение денежно-кредитной политики государства, функционирование платёжных систем, осуществляющим валютное регулирование и контроль, государственное регулирование, контроль и надзор финансового рынка и финансовых организаций, государственное регулирование функционирования регионального финансового центра города Алматы, содействующим обеспечению стабильности финансовой системы и проводящим государственную статистику (ст. 2 закона).

Подотчётность Президенту Республики Казахстан в соответствии со ст. 3 закона «О Национальном банке» означает:
 назначение Президентом с согласия Сената Парламента Республики Казахстан Председателя Национального банка; освобождение его от должности;
 назначение на должность и освобождение от должности Президентом заместителей Председателя Национального банка по представлению Председателя Национального банка;
 утверждение Президентом структуры и общей штатной численности, системы оплаты труда Национального банка;
 утверждение Президентом Положения о Национальном банке;
 утверждение Президентом годового отчёта Национального банка;
 утверждение Президентом концепции дизайна банкнот и монет национальной валюты — казахстанского тенге;
 представление Национальным банком по вопросам своей компетенции информации, запрашиваемой Президентом.

Основной целью Национального банка является обеспечение стабильности цен в Республике Казахстан. Для реализации основной цели на Национальный банк возлагаются следующие задачи:
 разработка и проведение денежно-кредитной политики государства;
 обеспечение функционирования платежных систем;
 осуществление валютного регулирования и валютного контроля;
 содействие обеспечению стабильности финансовой системы;
 осуществление статистической деятельности в области денежно-кредитной статистики, статистики финансового рынка и статистики внешнего сектора;
 иные задачи в соответствии с законами Республики Казахстан и актами Президента Республики Казахстан.

Национальный банк в соответствии с возложенными на него задачами выполняет следующие основные функции:
 проведение государственной денежно-кредитной политики в Республике Казахстан;
 осуществление эмиссии банкнот и монет на территории Республики Казахстан;
 осуществление функции банка банков;
 осуществление функции банка, финансового советника, агента Правительства Республики Казахстан и иных услуг для Правительства и других государственных органов по соглашению с ними;
 организация функционирования платежных систем;
 осуществление валютного регулирования и валютного контроля в Республике Казахстан;
 управление золотовалютными активами Национального банка;
 осуществление контроля и надзора за деятельностью финансовых организаций, а также регулирование их деятельности по вопросам, отнесенным к компетенции Национального банка и др.
 осуществление доверительного управления Национальным фондом Республики Казахстан.

Акции 
Национальный банк Республики Казахстан является держателем акций следующих компаний:
 Казахстанский фонд гарантирования депозитов;
 Акционерное общество «Единый накопительный пенсионный фонд».

Председатели 
 январь 1992 — декабрь 1993 — Галым Байназаров
 1994 — январь 1996 — Даулет Сембаев
 январь 1996 — февраль 1998 — Ураз Джандосов
 февраль 1998 — октябрь 1999 — Кадыржан Дамитов
 октябрь 1999 — январь 2004 — Григорий Марченко
 26 января 2004 — март 2009 — Анвар Сайденов
 22 января 2009 — 1 октября 2013 — Григорий Марченко
 1 октября 2013 — 2 ноября 2015 — Кайрат Келимбетов
 2 ноября 2015 — 26 февраля 2019 — Данияр Акишев
 26 февраля 2019 — 31 января 2022 — Ерболат Досаев
 с 3 февраля 2022 —Галимжан Пирматов

См. также 
 Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций
 Банки Казахстана
 Памятные монеты Казахстана
 Финансовый кризис 2007—2010 годов в Казахстане
 Центральные банки и валюты Азии
 Экономика Казахстана

Примечания

Ссылки 
 

Казахстан

Банки, основанные в 1991 году
Государственные организации Казахстана